De World Matchplay 2015 was de 22e editie van de World Matchplay darts. Het toernooi werd georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 18 tot en met 26 juli 2015 in de Winter Gardens, Blackpool.. Verdedigend kampioen was Phil Taylor. In 2014 versloeg hij in de finale Michael van Gerwen met 18–9. Hiermee won hij dit toernooi voor de zevende keer op rij. Aan deze reeks kwam in de editie van 2015 echter een einde, want Phil Taylor verloor in de halve finale met 14-17 van James Wade. In de finale stond de Nederlander Michael van Gerwen  tegenover de Engelsman James Wade. Van Gerwen won met 18-12 van Wade.

Prijzengeld 
Het prijzengeld bedraagt net als vorig jaar £450.000.

Kwalificatie 
De top 16 van de PDC Order of Merit zijn gekwalificeerd als geplaatste spelers. De overige 16 plaatsen zijn naar de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit gegaan, zij zullen gekwalificeerd zijn als ongeplaatste spelers.

Schema
De loting vond plaats op 6 juli 2015.

Darts in 2015
2015